Алекса́ндар Дра́гович (; род. 6 марта 1991, Вена, Австрия) — австрийский футболист сербского происхождения, защитник клуба «Црвена звезда» и национальной сборной Австрии.

Биография 
В шесть лет он попал в академию венской «Аустрии», где и получил футбольное образование. В шестнадцатилетнем возрасте начал играть за вторую команду, а в следующем году начал привлекаться к матчам и за первый состав. Довольно быстро стал ключевым игроком «Аустрии», несмотря на молодой возраст.

1 февраля 2010 года принял предложение «Базеля» и перешёл в швейцарский чемпионат. Стал игроком основного состава и продолжил стабильно вызываться на матчи национальной сборной, был куплен за 4 млн евро. Контракт был рассчитан до 30 июня 2015 года.

27 июля 2013 года подписал пятилетний контракт с киевским «Динамо». О сроках и финансовых условиях контракта не сообщалось.

23 августа 2016 года перешёл в немецкий клуб «Байер 04». 31 августа 2017 года отправился в английский клуб «Лестер Сити» в аренду на один сезон.

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 78 / забито голов: 1; победы: 38, ничьи: 15, поражения: 25.

Достижения 
 «Аустрия» Вена
 Обладатель Кубка Австрии: 2008/09

 «Базель»
 Чемпион Швейцарии (3): 2009/10, 2010/11, 2011/12
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2011/12

 «Динамо» Киев
 Чемпион Украины (2): 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Украины (2): 2013/14, 2014/15
 Обладатель Суперкубка Украины: 2016

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография // footbal.ua

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Црвена звезда»